Marija Wiktorowna Butyrska, ros. Мария Викторовна Бутырская (ur. 28 czerwca 1972 w Moskwie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich – w Nagano (1998) i Salt Lake City (2002), mistrzyni świata (1999), 3-krotna mistrzyni Europy (1998, 1999, 2002), medalistka finału Grand Prix oraz 6-krotna mistrzyni Rosji (1993, 1995–1999). Zakończyła karierę amatorską w 2002 roku.

Latem 2006 roku w Archangielsku poślubiła 10 lat młodszego hokeistę Wadima Chomickiego. 16 kwietnia 2007 roku urodziła syna Władisława, a 3 czerwca 2009 roku na świat przyszła ich córka Aleksandra. W maju 2017 urodziła trzecie dziecko, syna Gordieja.

Po zakończeniu kariery zajęła się trenowaniem młodych łyżwiarzy m.in. na lodowisku Umka.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1972